

Sigle 
 Centro Cultural de Belém – centro culturale della città di Lisbona
 China Construction Bank – banca cinese
 Command and Control Boat – barca da comando e controllo
 Cavalieri Custodi del Bene – Clan attivo su Diablo 2, Diablo 3 e Guild Wars
 Calcium channel blockers – sigla anglofona per i farmaci calcio antagonisti.
 Common Core Booster – primo stadio del vettore spaziale atlas V

Codici 
 CCB – codice aeroportuale IATA del Cable Airport di Upland (Stati Uniti)
 CCB – Tag del clan Cavalieri Custodi del Bene attivo su Diablo 2, Diablo 3 e Guild Wars.